Пристанционное — название населённых пунктов на Украине:

 Пристанционное — село в Малинском районе Житомирской области.
 Пристанционное — село в Новосанжарском районе Полтавской области.